Waihou River ist der Name folgender Flüsse in Neuseeland:

 Waihou River (Northland), in der Region Northland
 Waihou River (Waikato), in der Region Waikato